Kaplí zasvěcených Panně Marii Einsiedelnské je více:

 Kaple Panny Marie Einsiedelnské (Český Krumlov)
 Kaple Panny Marie Einsiedelnské (Lovosice)
 Kaple Panny Marie Einsiedelnské (Praha) – zaniklá
 Kaple Panny Marie Einsiedelnské (Ostrov)

Související články 
 Kaple Panny Marie